Юрий Дмитриевич Ячейкин (1933—2013) — украинский писатель-юморист, внештатный фельетонист журнала «Перец» (с 1968).

Биография 
Родился 26 декабря 1933 года в городе Свердловск (ныне Екатеринбург). Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Т.Шевченко (1952-57). 1957-59 — литработник многотиражной газеты. 1959-60 — первый секретарь комитета комсомола киевского завода «Арсенал». 1960-61 — фельетонист газеты «Вечерний Киев». 1961-68 — фельетонист журнала «Перец». Лауреат Международного конкурса юмористов «Алеко» и республиканской премии им. М.Трублаини; дипломант Всесоюзного конкурса КГБ СССР «За лучшие произведения литературы и кино про чекистов и пограничников». Автор фантастико-юмористического сериала «Вселенские похождения капитана Небрехи», романа-трилогии «Под кодовым названием „Эдельвейс“», повестей: «Гости из греков», «Ниндзя Токугавы», «По образу и подобию», «Мемуары пророка Самуила», «Груз для горилл», «Следствие ведет прокуратор», «Покушение на Зевса», «Следствие, которое не велось», четырёх юмористических книг для детей, 15 сборников юмора и сатиры, и др. Сочинения переведены на более чем 20 языков, повесть «Допотопная история» и несколько рассказов вошли в многотомную антологию «Мастера мирового юмора» (Югославия, 1968). Увлечения: собаки и кошки.

Умер 18 июня 2013 года.

Семья 
Родители, Дмитрий Павлович (1912—1968) и Елена Ивановна (1913—1994) — рабочие. Первая жена — Тартаковская Мила, дочь от первой жены — Ячейкина Лариса Юрьевна, внучка — Мария Карла Фредерика (Маша), 1992 г.р. Вторая жена — Татьяна Романовна (р.1934) — врач, дочь — Мария, 1971 г.р.

Книги 
 Божедар, или Византийский двойник. М., 1992.
 Под кодовым названием «Эдельвейс». М., 1987 (в соавторстве с Ю.Поплавским).
 Всесвітнi походеньки капітана Небрехи. Iлюстрації Василенка Анатолія Петровича. Київ. Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1988 (Зорянi мандри капітана Небрехи. Фантазія-жарт; Спалах понаднової зірки. Повість-усмішка; Народження АДАМа. (Iз спогадів штурмана Азимута) Фантазія-жарт; Космічна халепа капітана Небрехи. Гумористична повість; Уславлений робот Малюк.)
 Мої i чужi таємницi. Фантаст.-гумор. повістi. Для мол. та серед. шк. віку. Мал. А. П. Василенка. К.: Веселка, 1989 (Важке життя та небезпечнi пригоди Павла Валеріановича Хвалимона. Правдива iсторія з побрехеньками; Мої i чужi таємницi. Гумористична повість; Піраміда. Фантастична повість)

Примечания

Ссылки 
 
 Тексты Ю. Д. Ячейкина в библиотеке В. Г. Ершова

Выпускники Института журналистики Киевского университета
Писатели-фантасты Украины